Une canal est au sens géographique et océanologique du terme, un bras de mer de très grande dimension.

On peut citer les exemples du Canal du Mozambique (environ ), Canal du Beagle (environ ) et notamment des dizaines d'autres dans le passage du Nord-Ouest.

Baie en droit de la mer 
Au sens du droit de la mer (voir la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), .

Canal célèbres

Afrique 
 Canal du Mozambique

Amériques 
 Canal de la Mona
 Canal de Floride
 Canal de Cabot
 Canal de Belle Isle
 Canal de Lancaster
 Canal de Barrow
 Canal de Viscount Melville
 Canal de M'Clure
 Canal de M'Clintock
 Canal du Beagle (ou détroit)

Antarctique 
 Canal de Bransfield
 Canal George VI
 Canal McMurdo

Asie 
 Canal de Karskie Vorota
 Canal de Dmirija Lapteva
 Canal de De-Longa
 Canal de Corée
 Canal de Bashi
 Canal du Selat Karimata

Europe 
 Canal de North Minch
 Canal de la Manche du nord 
 Canal de Saint-George
 Canal de la Manche 
 Canal d'Otrante
 Canal du Skagerrak

Océanie 
 Canal de King
 Canal Foveaux

Bras de mer